En anatomie, le squelette est la charpente osseuse ou cartilagineuse des animaux vertébrés.
 Un cas particulier en est le squelette humain qui est étudié en anatomie humaine.
 Dans de nombreux mondes imaginaires, le squelette désigne un mort-vivant qui a perdu toute sa chair putréfiée.
 En analyse d'image, le squelette est un objet résultant d'une transformation morphologique, appelée squelettisation.
 En informatique, le squelette d'un site web désigne l'ossature d'un site web, c’est-à-dire le modèle de mise en forme d'une page destinée à être chargée dans un navigateur web.
 En images de synthèse, un squelette virtuel permet de modéliser un corps.
 Le squelette d'une macromolécule est la disposition de ses atomes caténaires (sur la chaîne principale) (par opposition à la chaîne latérale).
En mathématiques, le n-squelette d'un complexe simplicial, ou d'un CW-complexe, est ce complexe « raboté » à la dimension n. Voir aussi « Squelette (théorie des catégories) ».
 Le squelette était une voiture hippomobile à quatre roues destinée à dresser les chevaux, ancêtre du break.